Palmer ist ein gemeindefreies Gebiet im King County im US-Bundesstaat Washington. Es liegt am Green River nahe dem Kanaskat-Palmer State Park.

Palmer war ursprünglich eine Telegrafenstation an der Northern Pacific Railway (NPR), die etwa 1886 während des Baus der Eisenbahnlinie über den Stampede Pass eingerichtet wurde. Der Ort wurde zuerst „Green River“ genannt. Er wurde 1888 zu Ehren von George L. Palmer umbenannt, damals Flößer und später Beamter der NPR. Die ursprüngliche Route über den Stampede Pass verlief von Tacoma nach Puyallup, wo die Trasse nach Osten schwenkte und weiter über Orting, Buckley und Enumclaw nach Palmer kam. Die Eisenbahn folgte weiter dem Green River nach Lester bis zum Stampede Pass.

Zwischen 1899 und 1900 baute die Northern Pacific einen Abzweig von Palmer Junction (östlich von Palmer), die den Green River querte und über Kanaskat und später westwärts über Ravensdale, Covington schließlich nach Auburn führte. Diese Strecke wird noch heute von der BNSF Railway genutzt.

Klima 
Palmer hat nach der Klimaklassifikation von Köppen und Geiger ein Seeklima (abgekürzt „Cfb“).

Einzelnachweise 

King County (Washington)